Casa do Infantado — casa dos secundogénitos da casa real portuguesa

Municípios da Espanha
 Villar del Infantado — de Castela-Leão
 Alija del Infantado — de Castela-La Mancha

Desambiguações de topônimos